Манго Соло има више значења:

 Манго Соло (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Манго Соло (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Манго Соло (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику